БКС, полностью — Брокеркредитсервис, — российская компания, занимающаяся финансовой деятельностью. Штаб-квартира находится в Новосибирске.

История 
Компания «Брокеркредитсервис» была основана в 1995 году в Новосибирске. Основатель и владелец — Олег Михасенко.

В марте 2000 года компания занялась интернет-трейдингом. В июле 2000 года открылся офис в Москве.

Описание 
В группу БКС входят:
 Компания БКС (брокер),
 Управляющая компания БКС,
 БКС-банк,
 BrokerCreditService (Cyprus) Ltd,
 BCS Prime Brokerage Ltd — глобальный инвестиционно-банковский бизнес,
 БКС-Ультима (частный банк),
 БКС — Фонды недвижимости,
 Fins,
 Межрегиональный специализированный депозитарий,
 Учебный центр,
 Страхования компания «БКС Страхование жизни».

В 2020 году «БКС Брокер», «БКС Премьер», УК «БКС», «БКС Капитал», «БКС Ультима Private Banking», «БКС Банк» и «БКС Страхование жизни» были объединены под брендом «БКС Мир инвестиций».

На август 2021 года у БКС имеется примерно 56 тысяч активных клиентов на Московской фондовой бирже, она занимает по этому показателю 4 место, в то же время БКС занимает первое место по торговому обороту акциями и паями среди участников на Московской фондовой бирже. Также она являлась в 2019 году крупнейшим небанковским брокером России.

В 2018 году чистая прибыль БКС составила 5,7 миллиардов рублей, активы по МСФО — 256 миллиардов рублей, капитал — 33 миллиарда рублей.

Примечания 

Компании Новосибирска
Инвестиционные компании России
Брокерские компании